Saint-Beauzire, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Beauzire, commune française du Puy-de-Dôme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France